Айзек Брок:
 Брок, Айзек (1769—1812) — британский офицер, лейтенант-губернатор Верхней Канады, участник Наполеоновских войн и Англо-американской войны.
 Брок, Айзек (род. 1975) — американский музыкант и композитор.